Кортни Кристин Джордж (; 24 июня 1986, Дулут, Миннесота) — американская кёрлингистка, запасной в команде США на Олимпийских играх 2006 года.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (), серебро ().

Примечания

Ссылки 

Кортни Джордж - профиль в базе данных Ассоциации кёрлинга США

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года